Personen:
Dennis Bekkers (1980), een Nederlands taekwondoka
Jan Bekkers (1920-2003), een Nederlands ondernemer
Jos Bekkers (1892-1945), een Nederlands architect
Peter Bekkers (1859-1918), een Nederlands architect
Wilhelmus Marinus Bekkers (1908-1966), een Nederlands rooms-katholiek bisschop (bisschop van 's-Hertogenbosch)

Overig:
Lyceum Bisschop Bekkers, een Nederlandse school voor voortgezet onderwijs in Eindhoven

Zie ook
Beckers (doorverwijspagina)